Luis Larraín puede referirse a:
Luis Larraín Prieto (1859-1938), político y agricultor chileno.
Luis Larraín Arroyo (n. 1956), político y economista chileno.
Luis Larraín Stieb (n. 1980), ingeniero civil y modelo chileno, hijo del anterior.